Dewischeit ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Dewischeit (1874–1941), deutscher Stenograph, Sohn von Friedrich Dewischeit
 Friedrich Dewischeit (1805–1884), deutscher Gymnasiallehrer und Dichter